Schlossapotheke oder Schloss-Apotheke bezeichnet die folgenden Einrichtungen:

 Schlossapotheke Gommern, Baudenkmal in der Martin-Schwantes-Straße 6, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gommern
 Schloss-Apotheke (Hannover), 1680 gegründete ehemals königliche Hofapotheke in der Calenberger Neustadt, Hannover
 Schloss-Apotheke (Sommerhausen), 1766 datiertes denkmalgeschütztes Apotheker-Gebäude in Sommershausen, Landkreis Würzburg
 Schlossapotheke (Wernigerode), ehemalige Apothekengebäude in der Wernigeroder Albert-Bartels-Straße 11, siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode

Siehe auch:
 Hof-Apotheke
 Ratsapotheke